Жан-Шарль де Борда (фр. Jean-Charles, chevalier de Borda; *14 травня 1733(17330514), Дакс, Франція — †19 лютого 1799, Париж) — французький математик.
 Грен-Борда, Грен-Борда́, Ґрен-Борда (фр. Grun-Bordas) — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.